KML steht für:
 Kapitalmarktlinie
 Keyhole Markup Language, Auszeichnungssprache für Geodaten
 KiSS Markup Language, XML-basierte Sprache zur Programmierung von Set-Top-Boxen
 Kognitive Medienlinguistik
 Koleje Małopolskie, eine Bahngesellschaft der Woiwodschaft Kleinpolen
 Korean Mountaineering League
 Kompetenznetz Maligne Lymphome
 Kreisbahn Mansfelder Land
 Kriegsmotorlokomotive

kml steht für:
 Tanudan Kalinga (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Kalinga (Sprache) der Igorot in der Provinz Kalinga

KML